

Astronomia 
 S2 – gwiazda znajdująca się w centrum Galaktyki

Militaria 
 S2 – pierwotnie rosyjski niszczyciel „Prozorliwyj” z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej, po wojnie fiński S2
 ORP S-2 – polski ścigacz z okresu II wojny światowej
 USS S-2 (SS-106) – amerykański okręt podwodny z okresu międzywojennego 
 S-2 Sopka — radziecki pocisk przeciwokrętowy ziemia-woda

Motoryzacja 
 Audi S2 – sportowy samochód osobowy produkowany w latach 1991–1995

Technika 
 S2 – rodzaj pracy maszyn elektrycznych

Transport 
 S2 – droga ekspresowa w Austrii
 S2 – droga ekspresowa w Polsce, będąca południową obwodnicą Warszawy
 S2 – linia SKM w Warszawie
 S 2 – na polskiej sieci kolejowej – oznaczenie sygnału zezwalającego na jazdę z najwyższą dozwoloną prędkością (jedno zielone ciągłe światło na semaforze)